Переглядаючи «Акти гродські і земські» та працю Адама Бонецького «Herbarz polski», бачимо кілька записів із «майже тим самим» Jan Koła aka Iohannes Cola.

 Ян Кола ( 1438) — галицький каштелян.
 Ян Кола «Колюшко» на Мартинові ( 1468) — галицький підстолій.
 Ян «Старший» (іноді зветься «Колюшко») ( 1472) — галицький підкоморій.
 Павел ( 1509)
 Ян Кола ( 1543/1544)— польний коронний гетьман.

Примітки 

Коли
Сторінки зі списками однофамільців-тезок